Rusland/Russisch
 Победа, het Russische woord voor victorie of overwinning
 33Motors Pobeda, een model van het Russische automerk 33Motors
 Dag van de Overwinning, een feestdag in Oost-Europa
 FK Pobeda Prileb, een voetbalclub
 GAZ M20 Pobeda, een auto uit de Sovjet-Unie
 De Overwinningspiek of Pobeda, een berg in Centraal-Azië
 Pobeda (plaats), een plaats in Rusland
 Pobeda (metrostation), een metrostation in Rusland
 Pobeda (schip, 1900), een oorlogsschip, gebouwd in 1900, vernietigd in 1923
 Pobeda-ijseiland, een periodiek gevormd ijseiland in de Mawsonzee voor de kust van Koningin Maudland in Antarctica
 Pobeda (luchtvaart), een Russische luchtvaartmaatschappij

Bulgarije
 Pobeda (Dobritsj), een dorp in de Bulgaarse oblast Dobritsj
 Pobeda (Jambol), een dorp in de Bulgaarse oblast Jambol
 Pobeda (Pleven), een dorp in de Bulgaarse oblast Pleven